Das Koddaert Ladies Open 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Torhout. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 11. bis 17. Oktober 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Torhout